De 56e editie van de Ronde van Spanje startte in Salamanca op 8 september en finishte op september in Madrid. Het parcours telde 21 etappes en een totaal van 3012 kilometer. De ronde werd gereden met een gemiddelde snelheid van 42,534 km/h.

Het algemeen klassement werd gewonnen door Angel Luis Casero die de leiderstrui pas op de laatste dag overnam van Óscar Sevilla. José María Jiménez, winnaar van 3 etappes, won zowel het punten- als het bergklassement.

Aantal ritten: 21
Totale afstand: 3012 km
Gemiddelde snelheid: 42,534 km/h

Deelnemende ploegen

Etappe overzicht

Eindklassementen

Externe link
Officiële website
Officiële website Ronde van Spanje 2001

2001
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2001